Storimans ist der Familienname folgender Personen:

 Stan Storimans (1969–2008), niederländischer Fotojournalist
 Johanna Storimans, Übersetzerin